Э́мма Вудха́ус () — вымышленный персонаж, заглавная героиня романа Джейн Остин «Эмма», фигурирующая во всех экранизациях этой книги.

Характеристика 
Эмма Вудхаус — молодая девушка, младшая из дочерей престарелого отца, который является состоятельным и довольно знатным помещиком. Она полагает, что никогда не выйдет замуж, и, чтобы внести разнообразие в свою жизнь, пытается устраивать браки своих знакомых. Как правило, из этого не получается ничего хорошего. В конце концов ревность заставляет её обратить внимание на родственника — мистера Джорджа Найтли, владеющего соседним поместьем.

В кино 
Эмма Вудхаус появляется во всех многочисленных экранизациях романа.

 Фильм 1948 года — Джуди Кэмпбелл;
 телесериал 1960 года — Диана Фэйрфакс;
 телесериал 1972 года — Доран Годвин;
 фильм 1996 года — Гвинет Пэлтроу;
 телефильм 1996 года — Кейт Бекинсэйл;
 телесериал 2009 года — Ромола Гараи;
 фильм 2020 года — Аня Тейлор-Джой.

Примечания 

Джейн Остин
Литературные герои